Хъбъл може да се отнася за:
 Едуин Хъбъл, американски астроном
 Хъбъл, космически телескоп
 Закон на Хъбъл в космологията
 Камертонна диаграма на Хъбъл, класификация на типовете галактики
 2069 Хъбъл, астероид в основния пояс
 Хъбъл, ударен кратер на Луната